Провинция Теруэль (, ) входит в автономное сообщество Арагон и включает в себя 236 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Теруэля также объединены в 10 комарок: Андорра-Сьерра-де-Аркос, Бахо-Арагон, Бахо-Мартин, Большой Теруэль, Гудар-Хаваламбре, Куэнкас-Минерас, Матаррания, Маэстрасго, Сьерра-де-Альбаррасин и Хилока.

Провинция Теруэль занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Теруэль, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Теруэля — Альканьис (472,12 км²), а самый маленький — Ла-Куба (6,51 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Теруэль, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Теруэль указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абабух
 2 — Абехуэла
 3 — Агватон
 4 — Агвавива
 5 — Агилар-дель-Альфамбра
 6 — Алакон
 7 — Альба
 8 — Альбалате-дель-Арсобиспо
 9 — Альбаррасин
 10 — Альбентоса
 11 — Алькайне
 12 — Алькала-де-ла-Сельва
 13 — Альканьис
 14 — Алькориса
 15 — Альфамбра
 16 — Алиага
 17 — Альепус
 18 — Альоса
 19 — Альуэва
 20 — Альмоаха
 21 — Алобрас
 22 — Альпеньес
 23 — Анадон
 24 — Андорра
 25 — Аркос-де-лас-Салинас
 26 — Аренс-де-Льедо
 27 — Архенте
 28 — Ариньо
 29 — Асайла
 30 — Баденас
 31 — Багена
 32 — Баньон
 33 — Баррачина
 34 — Беа
 35 — Бесейте
 36 — Бельо
 37 — Бельмонте-де-Сан-Хосе
 38 — Берхе
 39 — Бесас
 40 — Бланкас
 41 — Блеса
 42 — Бордон
 43 — Брончалес
 44 — Буэния
 45 — Бурбагена
 46 — Кабра-де-Мора
 47 — Каласейте
 48 — Каламоча
 49 — Каланда
 50 — Каломарде
 51 — Каманьяс
 52 — Камарена-де-ла-Сьерра
 53 — Камарильяс
 54 — Каминреаль
 55 — Кантавьеха
 56 — Каньяда-де-Бенатандус
 57 — Каньяда-Вельида
 58 — Каньисар-дель-Оливар
 59 — Касканте-дель-Рио
 60 — Кастехон-де-Торнос
 61 — Кастель-де-Кабра
 62 — Кастельоте
 63 — Кастельноу
 64 — Кастельсерас
 65 — Седрильяс
 66 — Селадас
 67 — Селья
 68 — Корбалан
 69 — Кортес-де-Арагон
 70 — Коса
 71 — Кретас
 72 — Кривильен
 73 — Кубла
 74 — Кукалон
 75 — Куэвас-де-Альмуден
 76 — Куэвас-Лабрадас
 77 — Эхульве
 78 — Эль-Кастельяр
 79 — Эль-Куэрво
 80 — Эль-Побо
 81 — Эль-Вальесильо
 82 — Эскориуэла
 83 — Эскуча
 84 — Эстеркуэль
 85 — Ферреруэла-де-Уэрва
 86 — Фонфрия
 87 — Формиче-Альто
 88 — Форнолес
 89 — Фортанете
 90 — Фос-Каланда
 91 — Фриас-де-Альбаррасин
 92 — Фуэнферрада
 93 — Фуэнтес-Кальентес
 94 — Фуэнтес-Кларас
 95 — Фуэнтес-де-Рубьелос
 96 — Фуэнтеспальда
 97 — Гальве
 98 — Гаргальо
 99 — Хеа-де-Альбаррасин
 100 — Грьегос
 101 — Гвадалавиар
 102 — Гудар
 103 — Ихар
 104 — Инохоса-де-Харке
 105 — Уэса-дель-Комун
 106 — Хабалойяс
 107 — Харке-де-ла-Валь
 108 — Хатьель
 109 — Хоркас
 110 — Хоса
 111 — Ла-Каньяда-де-Верич
 112 — Ла-Серольера
 113 — Ла-Кодоньера
 114 — Ла-Куба
 115 — Ла-Фреснеда
 116 — Ла-Хинеброса
 117 — Ла-Ос-де-ла-Вьеха
 118 — Ла-Иглесуэла-дель-Сид
 119 — Ла-Мата-де-лос-Ольмос
 120 — Ла-Портельяда
 121 — Ла-Пуэбла-де-Ихар
 122 — Ла-Пуэбла-де-Вальверде
 123 — Ла-Сома
 124 — Лагеруэла
 125 — Лансуэла
 126 — Лас-Паррас-де-Кастельоте
 127 — Либрос
 128 — Лидон
 129 — Линарес-де-Мора
 130 — Льедо
 131 — Лос-Ольмос
 132 — Лоскос
 133 — Майкас
 134 — Мансанера
 135 — Мартин-дель-Рио
 136 — Мас-де-лас-Матас
 137 — Масалеон
 138 — Мескита-де-Харке
 139 — Мирамбель
 140 — Миравете-де-ла-Сьерра
 141 — Молинос
 142 — Монфорте-де-Моюэла
 143 — Монреаль-дель-Кампо
 144 — Монройо
 145 — Монтальбан
 146 — Монтеагудо-дель-Кастильо
 147 — Монтерде-де-Альбаррасин
 148 — Мора-де-Рубьелос
 149 — Москардон
 150 — Москеруэла
 151 — Муньеса
 152 — Ногера-де-Альбаррасин
 153 — Ногерас
 154 — Ногеруэлас
 155 — Обон
 156 — Одон
 157 — Охос-Негрос
 158 — Ольба
 159 — Ольете
 160 — Ориуэла-дель-Тремедаль
 161 — Орриос
 162 — Паломар-де-Арройос
 163 — Панкрудо
 164 — Пеньярройя-де-Таставинс
 165 — Перасенсе
 166 — Пералехос
 167 — Пералес-дель-Альфамбра
 168 — Питарке
 169 — Плоу
 170 — Посондон
 171 — Посуэль-дель-Кампо
 172 — Пуэртомингальво
 173 — Рафалес
 174 — Рильо
 175 — Риодева
 176 — Роденас
 177 — Роюэла
 178 — Рубиалес
 179 — Рубьелос-де-ла-Серида
 180 — Рубьелос-де-Мора
 181 — Сальседильо
 182 — Сальдон
 183 — Сампер-де-Каланда
 184 — Сан-Агустин
 185 — Сан-Мартин-дель-Рио
 186 — Санта-Крус-де-Ногерас
 187 — Санта-Эулалиа-дель-Кампо
 188 — Саррион
 189 — Сегура-де-лос-Баньос
 190 — Сено
 191 — Сингра
 192 — Террьенте
 193 — Теруэль
 194 — Ториль-и-Масегосо
 195 — Тормон
 196 — Торнос
 197 — Торральба-де-лос-Сисонес
 198 — Торре-де-Аркас
 199 — Торре-де-лас-Аркас
 200 — Торре-дель-Компте
 201 — Торре-лос-Негрос
 202 — Торресилья-де-Альканьис
 203 — Торресилья-дель-Ребольяр
 204 — Торрелакарсель
 205 — Торремоча-де-Хилока
 206 — Торрес-де-Альбаррасин
 207 — Торревелилья
 208 — Торрихас
 209 — Торрихо-дель-Кампо
 210 — Трамакастьель
 211 — Трамакастилья
 212 — Трончон
 213 — Урреа-де-Гаэн
 214 — Утрильяс
 215 — Валаклоче
 216 — Вальбона
 217 — Вальдеальгорфа
 218 — Вальдекуэнка
 219 — Вальделинарес
 220 — Вальдельтормо
 221 — Вальдерробрес
 222 — Вальхункера
 223 — Вегильяс-де-ла-Сьерра
 224 — Вильяфранка-дель-Кампо
 225 — Вильяэрмоса-дель-Кампо
 226 — Вильянуэва-дель-Ребольяр-де-ла-Сьерра
 227 — Вильяр-дель-Кобо
 228 — Вильяр-дель-Сальс
 229 — Вильярлуэнго
 230 — Вильяркемадо
 231 — Вильярройя-де-лос-Пинарес
 232 — Вильястар
 233 — Вильель
 234 — Винасейте
 235 — Висьедо
 236 — Вивель-дель-Рио-Мартин

Примечания

Ссылки 

 
 

Теруэль
Теруэль